A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2016 foi a 68.ª do campeonato promovido pela F.I.M.. Nesta temporada, Marc Marquez, o vencedor em 2013 e 2014, sagrou-se tricampeão da categoria.

Calendário
A Federação Internacional de Motociclismo anunciou o calendário com 18 corridas.
Em 2016 assistiu-se ao regresso do Grande Prémio da Áustria, 19 ano depois, em substituição da ronda de Indianápolis.
Pela primeira vez na história, o TT de Assen foi disputado em um domingo.

Esta temporada ficou marcada pela extinção da categoria Open (ficando apenas Protótipos) e com a obrigatoriedade de todas as equipas adoptarem uma eletrónica padrão fornecida pela Magneti-Marelli, e a Michelin tornou-se no fornecedor de pneus do MotoGP substituindo a Bridgestone.

Resultados

MotoGP

Equipas e pilotos
A lista provisória de pilotos foi anuncianda a 8 de Novembro de 2015.

Mudanças nas equipas
 Marc VDS Racing expandiu para 2 pilotos.
 Depois de em 2015 ter competido com 2 pilotos, a Team LCR apenas participará com 1 moto em 2016.
 A Aspar Racing Team terminou a ligação à Honda e regressou à Ducati (que utilizou em 2010 e 2011).
 A Forward Racing abandonou o MotoGP no final de 2015 para participar no Mundial de Superbikes com a MV Agusta.
 AB Motoracing abandonou também o MotoGP.
 Ioda Racing abandonou o MotoGP para competir em Superbike.

Mudanças de pilotos
 Tito Rabat, o campeão de 2014 em Moto2 estreou-se no MotoGP com a Marc VDS Racing, a equipa com a qual venceu o título de  Moto2.
 Yonny Hernández não renovou com a Pramac Racing e assinou pela Aspar Racing substituindo Nicky Hayden, que trocou o MotoGP pelo mundial de Superbikes.
 Karel Abraham mudou-se para as Superbikes.
 Loris Baz assinou pela Avintia Racing substituindo Mike Di Meglio.
 Stefan Bradl mantém-se com a Aprilia em 2016 até à ascensão de Sam Lowes ao MotoGP em 2017.
 Scott Redding deixou a Marc VDS Racing no final de 2015 e assinou pela Pramac Racing. O seu lugar foi ocupado por Jack Miller.

Classificação

Pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Construtores

Equipas

Moto2

Equipas e pilotos
A lista provisória de pilotos foi anuncianda a 8 de Novembro de 2015.

Classificação Pilotos

Moto3

Equipas e pilotos
A lista provisória de pilotos foi anuncianda a 8 de Novembro de 2015.

Classificação Pilotos

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2016
2016 no motociclismo